Гуатусо () — кантон в провинции Алахуэла Коста-Рики.

География 
Находится в северной части провинции. Граничит с провинцией Гуанакасте на юго-западе. Административный центр — .

История 
Кантон был создан 17 марта 1970 года. Назван по имени индейских племён .

Округа 
Кантон разделён на 4 округа:

 Сан-Рафаэль
 Буэнависта 
 Котэ
 Катира

Примечания 

Кантоны провинции Алахуэла